Выборы губернатора Тверской области состоялись в Тверской области 18 сентября 2016 года в единый день голосования, одновременно с выборами депутатов заксобрания Тверской области и депутатов Госдумы. Прямые выборы губернатора прошли впервые с 2003 года (в 2007 и 2011 губернатор назначался президентом через процедуру утверждения региональным парламентом).

На 1 июля 2016 года в Тверской области было зарегистрировано 1 088 982 избирателей

Предшествующие события 
С 2011 года пост губернатора занимал Андрей Шевелёв. 2 марта 2016 года Шевелёв подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатор был назначен Игорь Руденя.

Ключевые даты 
 16 июня законодательное собрание Тверской области официально назначило выборы на единственно возможную дату — 18 сентября 2016 года (единый день голосования)
 17 июня опубликован расчёт числа подписей, необходимых для регистрации кандидата
 с 23 июня по 13 июля — период выдвижения кандидатов
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 с 18 июля по 22 июля — представление документов для регистрации кандидатов. К заявлениям должны прилагаться листы с подписями муниципальных депутатов.
 17 сентября — день тишины
 18 сентября — день голосования

Выдвижение и регистрации кандидатов 
Губернатором может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет.

В Тверской области кандидаты выдвигаются только политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах. Самовыдвижение не предусмотрено.

С 2013 года кандидат в губернаторы области обязан также представить в избирком письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.

Каждый кандидат на должность губернатора при регистрации должен представить список из трёх человек, первый из которых, в случае избрания кандидата, станет сенатором в Совете Федерации от правительства региона.

Муниципальный фильтр 
1 июня 2012 года вступил в силу закон, вернувший прямые выборы глав субъектов Российской Федерации. Однако был введён так называемый муниципальный фильтр. Всем кандидатам на должность главы субъекта РФ (как выдвигаемых партиями, так и самовыдвиженцам), согласно закону, требуется собрать в свою поддержку от 5 % до 10 % подписей от общего числа муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципальных образований, в числе которых должно быть от 5 до 10 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных на выборах глав муниципальных районов и городских округов. Муниципальным депутатам представлено право поддержать только одного кандидата.

В Тверской области кандидаты должны собрать подписи 7 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 7 % от их общего числа. При этом подписи нужно получить не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов, то есть в 33 из 43. По расчёту избиркома каждый кандидат должен собрать от 247 до 259 подписей депутатов всех уровней и глав муниципальных образований, из которых от 56 до 58 — депутатов райсоветов и советов городских округов и глав районов и городских округов не менее чем 33 районов и городских округов области.

Кандидаты 

26 июля руководитель регионального избирательного штаба единороссов Олег Балаян заявил журналистам, что партия «Единая Россия» «оказала помощь в сборе подписей кандидатам от партии „Коммунисты России“ Илье Клейменову, от ЛДПР — Антону Морозову». 

29 июля было отказано в регистрации кандидату от КПРФ Вадиму Соловьёву. Облизбирком сообщил, что подписи избирателей им были собраны только в 27 муниципалитетах, при том что необходимо в 33. Соловьев пытался оспорить данное решение в областном суде, но тот отказал ему в удовлетворении иска. 20 августа депутат подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

31 августа назначенные КПРФ члены облизбиркома с правом совещательного голоса подали избирательную комиссию заявление с просьбой аннулировать регистрации двум кандидатам (от партий ЛДПР и «Коммунисты России»), так как считают, что при прохождении муниципального фильтра был применен административный ресурс, «осуществлялось давление на депутатов и глав сельских поселений с целью подписания листов поддержки за кандидатов в губернаторы Клейменова и Морозова».

Итоги выборов 
В выборах в приняли участие 448 641 человек, таким образом явка избирателей составила 41,47 %.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Тверской области
 Избирательный кодекс Тверской области
 Предварительное электронное голосование

2016 год в Тверской области
Выборы глав субъектов Российской Федерации
Выборы в Тверской области
Тверская область